Dieser Artikel beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Uno-X Pro Cycling Team in der Saison 2023 auf.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 

Radsportteam 2023